Église Notre-Dame-de-Lourdes peut désigner plusieurs églises consacrées à Notre-Dame de Lourdes :

Église Notre-Dame-de-Lourdes de Jette

Église Notre-Dame-de-Lourdes de Lamoureux
Église Notre-Dame-de-Lourdes de Mont-Joli

Église Notre-Dame-de-Lourdes de Rilán

Église Notre-Dame-de-Lourdes de Mianyang
Église Notre-Dame-de-Lourdes de Pudong

Église Notre-Dame-de-Lourdes d'Argenteuil
Église Notre-Dame-de-Lourdes d'Hirson
Église Notre-Dame-de-Lourdes de Bron

Église Notre-Dame-de-Lourdes de Chaville
Église Notre-Dame-de-Lourdes de Nantes
Église Notre-Dame-de-Lourdes de Nevers
Église Notre-Dame-de-Lourdes de Nice
Église Notre-Dame-de-Lourdes de Paris
Église Notre-Dame-de-Lourdes de Romans
Église Notre-Dame-de-Lourdes de Roubaix
Église Notre-Dame-de-Lourdes de Sainte-Lizaigne
Église Notre-Dame-de-Lourdes de Strasbourg

Église Notre-Dame-de-Lourdes de Thonon-les-Bains
Église Notre-Dame-de-Lourdes de Vannes
Église Notre-Dame-de-Lourdes des Coudreaux
Église Notre-Dame-de-Lourdes des Pavillons-sous-Bois

Église Notre-Dame-de-Lourdes de Casablanca

Église Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Pétersbourg

Église Notre-Dame-de-Lourdes de Médenine

Église Notre-Dame-de-Lourdes de Providence

Voir aussi 
 
 
 
 

~
NotreDameLourdes